Buchenberg kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Buchenberg, Bayern, ort och kommun i Schwaben,

Österrike 

 Buchenberg (berg), Niederösterreich, Waidhofen an der Ybbs Stadt, 

Robotskapade Österrikeförgreningar